Vladislav Dmitrievitch Kartaïev (en  et en anglais : ), né le  à Tcheliabinsk, en Russie, est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Salavat Ioulaïev Oufa, il débute dans la KHL en 2010 lorsque Viatcheslav Bykov est entraîneur de l'équipe. Le Salavat remporte la Coupe Gagarine 2011. Le , il marque son premier but dans la KHL face au HK Spartak Moscou lors d'une victoire 3-2 en fusillade.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à la Super Série Subway 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa liga || 8|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Tolpar || MHL || 38|| 12|| 7|| 19|| 18|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011 || Tolpar || MHL || 44|| 14|| 23|| 37|| 54|| 15|| 5|| 3|| 8|| 162
|-
| 2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 12|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lokomotiv Iaroslavl || VHL || 21|| 6|| 5|| 11|| 4|| 10|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Tolpar || MHL || 4|| 3|| 4|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Loko || MHL || 8|| 2|| 5|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL|| 37|| 1|| 3|| 4|| 8|| 6||0 || 0|| 0|| 0
|-
| Lokomotiv Iaroslavl 2 || VHL || 14|| 2|| 1|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Loko || MHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2013-2014 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 12|| 0|| 1|| 1|| 4|| 18|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| Dizel Penza || KHL || 7|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 21|| 3|| 4|| 7|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 54|| 3|| 7|| 10|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL ||52 ||7 ||11 ||18 ||30 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2016-2017 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 47|| 4|| 6|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 31|| 5|| 6|| 11|| 37|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2018-2019 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 42|| 6|| 8|| 14|| 6|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||52 || 6 || 2 || 8 || 26 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 31 || 1 || 1 || 2 || 8 || 9 || 3 || 0 || 3 || 0
|-
| 2021-2022 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 26 || 1|| 3|| 4|| 4|| 11|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
|2022-2023 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 48|| 6|| 4|| 10|| 8|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international

Références 

Naissance en octobre 1992
Naissance à Tcheliabinsk
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Dizel Penza
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Attaquant de hockey sur glace